Кристен Андерсон (, род. ) — американская актриса мыльных опер, а также певица. Андерсон начала свою карьеру в шестилетнем возрасте, когда получила роль Старр Мэннинг в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить». Когда мыло было закрыто в 2012 году, Андерсон присоединилась к «Главный госпиталь», в этой же роли. В 2013 году она выиграла Дневную премию «Эмми» за свою роль в «Главном госпитале». В январе 2015 года, после семнадцати лет в мыле, Андерсон решила покинуть дневной эфир.

Её младший брат, Эдди Андерсон, также актёр.

Мыльные оперы

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»